Ambalabe – comune del distretto di Antalaha, Madagascar
 Ambalabe – comune del distretto di Vatomandry, Madagascar
 Ambalabe Befanjava – comune del Madagascar